Antoine Nkounkou – velocista congolese
 Moïse Nkounkou – calciatore congolese, centrocampista
 Niels Nkounkou – calciatore francese, difensore
 Théophile Nkounkou – velocista congolese